Josef Silbermann ist der Name folgender Personen:
 Josef Silbermann (1863–nach 1931), deutscher Leiter des Verbandes der weiblichen Angestellten

 Josef Felix Silbermann (1771–1827), Kaufmann und Bürgermeister

Siehe auch
 Joseph Silverman (* 1955),  US-amerikanischer Zahlentheoretiker